El Club Wulf Frens es una organización autónoma descentralizada con sede en Wyoming, Estados Unidos. Se estableció en 2022 y se basa principalmente en la plataforma Solana blockchain y se ocupa de las NFT.

Ha introducido SolsJob y SolsCashback para sus miembros. SolsJob es una de las utilidades que ofrece donde los freelancers llegan a conocer una gran comunidad de clientes que necesitan sus servicios y SolsCashback ofrece a sus usuarios tener acceso ilimitado a bienes y productos financieros de calidad y también la posibilidad de ganar criptomoneda Sol.

Referencias

Criptomonedas
Descentralización